Céline Mas est écrivaine, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidente de ONU Femmes France, association créée en 2013. Elle est diplômée de l’IEP Paris, du CELSA et de l’ESSEC.

Parcours

ONU Femmes France 
Elle rejoint ONU Femmes France en 2016. Après avoir occupé le poste de porte-parole puis de vice-présidente, Céline Mas devient présidente de ONU Femmes France en 2018. 

En novembre 2019, elle militait pour la reconnaissance du féminicide dans la loi, et est active sur la question de l'égalité femmes-hommes.

Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 
Par Arrêté du Premier Ministre en date du 24 juin 2019, Céline Mas est nommée membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence et de son expérience dans les domaines des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Communication 
Elle commence sa carrière comme planner stratégique chez Publicis Groupe, puis devient directrice du planning stratégique chez Hill & Knowlton en 2008.  

Elle est directrice générale associée chez Occurrence  jusqu'à son départ en 2019.   

Elle est coauteur des 7e, 8e et 9e éditions du manuel Communicator.

Love for Livres 
Elle est cofondatrice du projet Love for Livres.

Ouvrages 

 Communicator -  éd. - Toute la communication pour un monde plus responsable, avec Assaël Adary et Marie-Hélène Westphalen, éd. Dunod, juillet 2020, 
 Namasté, éd. Librinova, mai 2019, 
Le Jour où Maya s'est relevée, éd. Leduc S., septembre 2019, 
 Communicator -  éd. - Toute la communication à l'ère digitale !, avec Assaël Adary et Marie-Hélène Westphalen, éd. Dunod, juin 2018, 
 Les Métiers de la communication, avec Pierre Joo, éd. Ellipses, avril 2012, 
 Évaluez vos actions de communication - 2e édition - Mesurer pour gagner en efficacité, avec Assaël Adary et Benoît Volatier, éd. Dunod, mars 2012, 
 Femmes et politique, avec Claire Allan, éd. Ellipses, novembre 2007,

Décorations 
 2019 :

Notes et références 

Femme de lettres française
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Élève de l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication